Nikolai Pogodin ist der Name folgender Personen:

* Nikolai Fjodorowitsch Pogodin (1900–1962), sowjetisch-russischer Schriftsteller
 Nikolai Nikolajewitsch Pogodin (1930–2003), sowjetischer bzw. russischer Schauspieler